Krzysztof Bartnicki – dziennikarz i prezenter telewizyjny
 Krzysztof Bartnicki – tłumacz